Ylihärmä var en kommun i landskapet Södra Österbotten i Västra Finlands län. Sedan 1 januari 2009 ingår den i Kauhava stad. Ylihärmä har cirka 2 916 invånare och har en yta på 151,82 km².

Ylihärmä är enspråkigt finskt.

Backa (fi. Pakka) är en by i kommunen.

Externa länkar 

Före detta finländska kommuner
Kauhava